Ouindigui Department är ett departement i Burkina Faso.   Det ligger i provinsen Province du Loroum och regionen Nord, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou.

Trakten runt Ouindigui Department består i huvudsak av gräsmarker. Runt Ouindigui Department är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nord, Burkina Faso
Kontrollbehov inkommande wikilänkar